Função (música) — papel específico de cada nota em relação à tonalidade

Ciências exatas e aplicadas 
Função (matemática) — relação entre membros de dois ou mais conjuntos
Função (biologia) — atividade específica de um órgão, de um tecido, de uma célula ou de uma organela
Função química — conjunto de substâncias com características e propriedades semelhantes
Método (programação)

Ciências humanas 
Funcionalismo (ciências sociais) — ramo da antropologia e das ciências sociais que procura explicar aspectos da sociedade em termos de funções
Funções da linguagem — formas de utilização da linguagem para cumprir determinado objetivo

Desambiguações de ciências